De Kotmadam (Leuven), standbeeld op de Oude Markt in Leuven
 De Kotmadam, Belgische komische televisieserie

Zie ook 
 Studentenhuisvesting